Chosroës eller Chosroes kan avse:
Chosroës – ett mansnamn, se Khusrov
Chosroes – en assyrisk stad grundad 303 f.Kr. i sin hellenistiska form, se Edessa